Trendsetter — дебютный студийный альбом Coi Leray. Он был выпущен на лейблах Republic Records и 1801 8 апреля 2022. Альбом содержит гостевые участия от Ники Минаж, Yung Bleu, Fivio Foreign, Young M.A, G Herbo, H.E.R., Nav, Lil Durk, Wallo267, King Gillie, Polo G, Lil Tecca, A Boogie wit da Hoodie и Pooh Shiesty.

История 
В июне 2021 года Coi Leray дала интервью Two Bees TV на церемонии вручения наград BET Awards 2021, в котором она сказала, что альбом будет выпущен в сентябре того же года, и назвала некоторых исполнителей, которые участвуют на нём. 1 октября 2021 года Coi Leray заявила, что готова выпустить альбом, но лейбл Republic Records не разрешил ей. Она объявила, что закончила работу над пластинкой в декабре 2021 года.

Выпуск и продвижение 
28 марта 2022 года Coi Leray объявил дату выхода альбома и поделилась обложкой. Три дня спустя она обнародовала список исполнителей, которые появятся на альбоме. Coi Leray показала трек-лист 4 апреля 2022 года.

Синглы 
Главный сингл альбома ремикс на сингл 2021 года «No More Party» при участии американского рэпера Lil Durk был выпущен 19 февраля 2021 года. Второй сингл «Big Purr (Prrdd)» при участии Pooh Shiesty вышел 26 марта 2021. Третий сингл «Twinnem» был выпущен 20 сентября 2021 года. Четвертый сингл «Anxiety» вышел 28 января 2022. Пятый и последний сингл «Blick Blick» при участии тринидадско-американской рэпершей Ники Минаж был выпущен 18 марта 2022 года.

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 2022 года
Альбомы Republic Records
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke